Cet article recense les étoiles à la fois brillantes et proches, triées par ordre de distance croissante à la Terre.

Critères 
Sont incluses dans cette liste les étoiles :
 dont la magnitude absolue est inférieure à  ; ce critère permet de lister les étoiles de la séquence principale plus brillantes qu'une naine rouge.
 dont la distance à la Terre n'excède pas 15 parsecs, c'est-à-dire  années-lumière ; le Soleil n'étant plus visible à l'œil nu aux environs de 50 années-lumière de distance (sa magnitude apparente est alors de  ; la limite de visibilité d'une étoile à l'œil nu se situe entre  et ), cette limite arbitraire est appropriée pour le propos de cette liste.

La magnitude absolue étant prise en compte, toutes les étoiles listées ici ne sont pas visibles à l'œil nu depuis la Terre.

Liste

Notes 
Les coordonnées d'ascension droite et de déclinaison sont données pour l'époque J2000. Les mesures de distance sont basées sur le catalogue Hipparcos et d'autres données astrométriques. Dans le cas d'une binaire spectroscopique, le type spectral et la magnitude absolue sont typographiés en italiques.

Moins de 10 parsecs 
Ces étoiles sont estimées être à moins de 10 parsecs, soit moins de  années-lumière, du Soleil.

Entre 10 et 13 parsecs 
Ces étoiles sont estimées être entre 10 et 13 parsecs, soit entre  et  années-lumière, du Soleil.

Entre 13 et 15 parsecs 
Ces étoiles sont estimées être entre 13 et 15 parsecs, soit entre  et  années-lumière, du Soleil.

Voir aussi

Liens internes 
 Parallaxe
 Liste d'étoiles et de naines brunes proches
 Liste des étoiles les plus brillantes
 Liste des étoiles les plus massives
 Liste de listes d'étoiles
 SETI

Liens externes 
 
 
 
 
 

Liste d'étoiles